Szachy od A do Z () — первая польская шахматная энциклопедия в 2-х томах, вышедшая в варшавском издательстве «Sport i Turystyka» в 1986—1987 годах. Предназначена для широкого круга шахматистов и любителей королевской игры.

Содержит богатый информационный материал в области теории игры и практической композиции, истории, биографии выдающихся шахматистов прошлого и настоящего времени. Отличие от существующих шахматных энциклопедий мира заключается в широком освещении шахмат и их связи со многими отраслями науки, культуры и искусства.

Авторы Владислав Литманович и Ежи Гижицкий работали над сбором и оформлением информации для энциклопедии в течение 11 лет — с 1972 до 1983 год. Особое внимание авторы уделили истории шахмат и связи шахмат с искусством — в энциклопедии представлены жизнеописания всех сильнейших игроков прежних лет и XX века, а также короткие информационные справки о самых известных творцах (писатели, художники, режиссёры), которые в своих произведениях касались шахматной темы.

Во время работы над историей польских шахмат с авторами сотрудничал исследователь истории польских шахмат Эдвард Арламовский. Статьи о шахматной композиции, в основном, редактировал польский шахматный композитор Владислав Росоляк, картотеку с результатами польских шахматистов на родине и за рубежом составил международный мастер Анджей Филипович, общую помощь при поиске информации и подготовке документации предоставила международный мастер Мирослава Литманович.

Данные о современных игроках и турнирах представлены по состоянию на 1981 год.

 первый том — 1986, 752 страницы, 50 300 экземпляров;
 второй том — 1987, 686 с., тираж 50 300 экземпляров.

Литература 
 W. Litmanowicz, J. Giżycki, Szachy od A do Z, t. 1-2, Warszawa, Sport i Turystyka, 1986-87 ISBN 83-217-2481-7

Ссылки 
 «Szachy od A do Z» Władysław Litmanowicz, Jerzy Giżycki  

Энциклопедии на польском языке
Шахматы в Польше